Upplandsbrigaden är ett namn på en svensk brigad
Upplandsbrigaden (1949–1957)
Upplandsbrigaden (1957–1984)